Cita hace referencia a varios artículos:

Relaciones sociales
Cita romántica, actividad social 
Cita a ciegas (tipo de cita)
Cita rápida, proceso formalizado de emparejamiento

Literatura
Cita, retórica
Cita en Senlis, obra de teatro de Jean Anouilh, estrenada en 1941
Cita con la muerte, libro de Agatha Christie
Cita con Rama, novela de ciencia ficción
Cita en el Azul Profundo, novela de Roberto Ampuero

Lugares
Cita (Calcídica),  antigua ciudad griega
Estación de Santa Cita

Música
Cita con ángeles, álbum de Silvio Rodríguez
Una cita con Nancys, álbum del grupo español Nancys Rubias 
Cita en las nubes, álbum de estudio del cantautor argentino Noel Schajris.

Películas
Cita en la frontera
El muerto falta a la cita
Cita en las estrellas
Cita con la muerte (película)
Cita en los cielos
Una cita con la vida
Cita a ciegas (película de 1987)
La cita (película)
Cita con Venus

Además
Cita a ciegas (desambiguación)
Derecho de cita, concepto legal 
Cita con la vida, programa de televisión español
La cita, óleo de los cartones para tapices, de Francisco de Goya
Cita fuera de contexto, falacia